Forreston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forreston (Illinois)
 Forreston (Mississippi)
 Forreston (Texas)
 Forreston Township (Ogle County, Illinois)

in Australien:
 Forreston (South Australia)

Siehe auch:
 Foreston